Арей ():
 Арей (Арес) — бог войны
 Арей I — царь Спарты (правил в 309—265 годах до н. э.) из династии Агиадов
 Арей II — царь Спарты (правил в 262—254 годах до н. э.) из династии Агиадов, внук Арея I

Топоним 
 Арей — озеро в Забайкальском крае
 Арей (приток Буя) — река в Башкортостане
 Арей (приток Блудной) — река в Забайкальском крае
 Арей — село в Улётовском районе Забайкальского края
 Арей — посёлок в Емельяновском районе Красноярского края
 Арей — деревня в Куединском районе Пермского края